Hiraoka bezeichnet:
 eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Ōsaka: Hiraoka (Ōsaka), 1967 aufgegangen in Higashiōsaka
 einen Asteroiden: (11072) Hiraoka

Hiraoka ist der Familienname folgender Personen:
 Hideo Hiraoka (* 1954), japanischer Politiker
 Hiraoka Fusazane (1513–1572), Samurai
 Hiroaki Hiraoka (Fußballspieler) (* 1969), japanischer Fußballspieler
 Hiroaki Hiraoka (* 1985), japanischer Judoka
 Hiraoka Kimitake (1925–1970), bürgerlicher Name des japanischen Schriftstellers Mishima Yukio
 Masahide Hiraoka (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Hiraoka Michiyori, Samurai des 16. Jahrhunderts
 Naoki Hiraoka (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Taiyo Hiraoka (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Takashi Hiraoka (* 1927), japanischer Politiker
 Taku Hiraoka (* 1995), japanischer Snowboarder
 Tasuku Hiraoka (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Yasuhiro Hiraoka (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Yasunari Hiraoka (* 1972), japanischer Fußballspieler
 Yūta Hiraoka (* 1984), japanischer Schauspieler